Boivin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Robert Bernard Boivin
 Louis Hyacinthe Boivin